Ежов Всеволод Дмитриевич (родился 07.06.1927 г.) — историк, главный научный консультант сериалов «Семнадцать мгновений весны» и «Диалог».

Биография 
Родился в г. Орехово-Зуево Московской области.

В 1949 г. окончил факультет международного права МГИМО МИД СССР, доктор исторических наук, профессор.

Работал в аппарате МИД СССР, референтом, консультантом Международного отдела ЦК КПСС.

Работал зам. Зав. Отделом международного коммунистического движения в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Достижения 
Ежов является автором более 200 научных работ, в том числе книг. Выступил в роли главного научного консультанта сериала «Семнадцать мгновений весны».

Награждён орденом Дружбы Народов, несколькими медалями.

Библиография 
 «Записки очевидца» (1971)
 Классовые бои на Рейне : Рабочее движение в Зап. Германии 1945—1973. — Москва : Мысль, 1973. — 413 с.
 «От холодной войны к разрядке» (1978)
 
 «Из жизни молодого дипломата» (2011)

Источники 
 Центр военно-политических исследований
 Издательство «Молодая Гвардия»

Историки СССР
Доктора исторических наук
Преподаватели МГИМО
Родившиеся в Орехово-Зуеве
Дипломаты СССР